Ganswindt ist der Familienname folgender Personen:

Elisabeth Ganswindt (1900–1983), deutsche Politikerin (CDU)
Hermann Ganswindt (1856–1934), deutscher Erfinder und Raketenpionier
Thomas Ganswindt (* 1960), deutscher Manager

Siehe auch:
Ganswindt (Mondkrater)
Amundsen-Ganswindt-Becken